Storkrokan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storkrokan (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Storkrokan (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar